Johann von Beirut steht für folgende Personen:
 Johann I. von Beirut (1177–1236), Herr von Beirut, Regent der Königreiche Jerusalem und Zypern
 Johann II. von Beirut (um 1230–1264), Herr von Beirut